Чемодуров — русская фамилия. Известные носители:

 Чемодуров, Александр Александрович (1850—1915) — самарский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.
 
 Чемодуров, Вячеслав Иванович (1919—1957) — командир пулемётного расчёта, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чемодуров, Евгений Григорьевич (1914—2006) — советский театральный художник, педагог. Народный художник БССР.
 Чемодуров, Терентий Иванович (1849—1919) — камердинер Николая II, добровольно последовал за царской семьёй в ссылку.
 Чемодуров, Трофим Николаевич (1917—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель исполкома Крымского областного совета.

См. также 
 Чемодуровы — два старинных русских дворянских рода.
 Чемодурово